Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 2007/08 war die 62. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der GFC Düren 09 nach fünf Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger FC Hennef 05 (Wiederaufstieg nach drei Jahren), Westwacht Aachen (Wiederaufstieg nach einer Saison), VfL Alfter und Kaller SC (beide erstmals in der Verbandsliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der VfL Leverkusen, der jedoch keine Zulassung zur NRW-Liga erhielt. Stattdessen rückte der Zweitplatzierte SC Fortuna Köln nach und kehrte damit nach drei Jahren in den überregionalen Spielbetrieb zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der VfL Alfter, der Kaller SC und Westwacht Aachen verließen die Verbandsliga nach einer Saison wieder, Rhenania Eschweiler nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

2007
Fußballsaison 2007/08